Grivel peut désigner :

 Grivel Mont-Blanc Sarl, société d'équipement d'alpinisme

Patronyme 

 Florence Grivel (1969- ) : journaliste, écrivaine, scénariste et performeuse suisse
 Jean-Baptiste Grivel (1778-1869) : officier de marine français
 Laurent Grivel : alpiniste et forgeron originaire de Courmayeur
 Louis Antoine Richild, baron Grivel (1827-1883) : officier de marine et historien de la marine français, fils de Jean-Baptiste.
 Marc Grivel (né en 1954), compositeur français
 Philippe Grivel, chef opérateur du son français
 Jean Grivel (1560-1624), juriste et parlementaire